Ву́лиця Вру́беля — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Врубеля — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Врубеля — вулиця в місті Кропивницький.

Колишні назви:
 Вулиця Врубеля — колишня назва вулиці Еммануїла Миська у місті Львів.
 Вулиця Врубеля — колишня назва вулиці Родини Рощинських у місті Рівне.

Вулиці, названі на честь людей